Drewitz – frazione della città di Möckern nella Sassonia-Anhalt
Drewitz – frazione del comune di Jänschwalde nel Brandeburgo
Drewitz – quartiere della città di Potsdam nel Brandeburgo